«Премьер-лига» КВН — вторая по значимости лига МС КВН, с 2003 по 2020 годы транслировалась на Первом канале. Лига была открыта в 2003 году. Ведущим Премьер-лиги в годы, когда игры транслировались по Первому каналу, был Александр Масляков-младший. В 2021 году было объявлено, что Премьер-лига, оставаясь второй лигой по значимости после Высшей, будет проводиться без телевизионных эфиров. Вместо Маслякова игры ведут КВНщики Высшей лиги.

Игры проходят в ММЦ «Планета КВН» (Москва). Редакторы лиги — Михаил Гуликов («Запорожье — Кривой Рог — Транзит»), Владимир Костур («ГАНГ») и Халед Юсуф (РУДН).

В Премьер-лиге играют молодые команды КВН, в основном чемпионы и финалисты различных официальных лиг. Командам уделяется больше внимания со стороны местных СМИ и органов власти.

Чемпион Премьер-лиги автоматически попадает в следующий сезон Высшей лиги.

В 2004 году было решено, что чемпион Первой лиги не будет гарантированно попадать в Высшую лигу (как было до того), однако место в Премьер-лиге ему в случае непопадания в главную лигу обеспечено. Эта традиция частично нарушилась в 2016 году, когда Сборная Тульской области, одна из двух команд-чемпионов Первой лиги сезона 2015, по итогам фестиваля в Сочи попала в Международную лигу (тульская команда всё же сыграла и в Премьер-лиге, но в 2017 году).

В некоторых сезонах командам, вылетевшим из Высшей лиги на стадии 1/8-й финала, предоставляется возможность продолжить сезон в Премьер-лиге.

Схема сезона 

Схема сезона Премьер-лиги меняется из сезона в сезон: сезоны 2004, 2005 и 2006 начинались с Отборочной игры, или «Фестиваля», далее следовали четыре игры 1/8-й финала (три в 2006-м) и два четвертьфинала (три в 2006-м). В сезоне 2003 игрались сразу четыре «Восьмушки», то же самое происходит и с 2007-го года, а потом три четвертьфинала (в первом сезоне третий четвертьфинал не планировался, но был добавлен из-за количества команд). После четвертьфиналов следуют полуфиналы, в которых играют от шести (2004) до десяти (2007, 2008, 2009) команд. До 2007-го года в финале играли 4 команды, начиная с 2008-го года в финале играют 6 команд (за исключением финала 2010, в котором играли 5 команд). Сезоны Премьер-лиги 2011 и 2012 прошли по новой схеме: команды набирают баллы на протяжении трёх игр (которые условно называются 1/8-й финала, четвертьфинал и полуфинал), а в финал попадают 6 команд. С 2013 года принята следующая схема: Три игры 1/8 финала, в которых играют 6-8 команд, далее следуют два четвертьфинала (6-7 команд), потом два полуфинала на 4-5 команд, и финал, участниками которого становятся шесть команд (исключениями, на данный момент, стали финал 2017, в котором сыграло пять команд, и финал 2019, в который прошли восемь команд). Схема подверглась изменениям в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19: этап 1/8-й финала был отменён, и сезон начался с четырёх четвертьфиналов, после которых были сыграны три полуфинала и финал. После того, как лигу перестал транслировать «Первый канал» схема сезона вновь расширилась. Сезон 2021 состоял из четырёх игр этапа 1/8-й финала, четырёх четвертьфиналов, трёх полуфиналов и финала на четверых.

Жюри 
В жюри Премьер-лиги сидят известные КВНщики, от ветеранов КВН 1980-х и 1990-х годов (Михаил Марфин, Татьяна Лазарева, Сергей Сивохо) до КВНщиков 2000-х и 2010-х (Азамат Мусагалиев, Михаил Башкатов, Ольга Картункова). На финалах Премьер-лиги обычно в жюри сидит три человека, среди которых Александр Васильевич Масляков, который присутствует в качестве зрителя на всех играх Премьер-лиги, а также члены жюри Высшей лиги (Юлий Гусман, Дмитрий Нагиев, Екатерина Стриженова). В жюри Премьер-лиги также появлялись певец Дмитрий Колдун (который выступал за команду «Штормовое предупреждение»), Максим Забелин, директор радио «Юмор-ФМ», Сергей Лазарев (который в детстве выступал за команду КВН «Кунцево»), Сати Казанова и Анатолий Вассерман.

До 2010-го года члены жюри принимали решение совещанием между собой и не выставляли таблички с оценками (за исключением полуфиналов и финала 2007, а также финала 2009). В сезонах 2010—2013 в Премьер-лигу была введена система судейства с табличками, а с 2014 года во всех играх (кроме финала) решение вновь принимается коллегиально.

Чемпионы лиги

Редакторы Премьер-лиги КВН 
 Михаил Гуликов — 2003—
 Валентин Иванов — 2003—2014
 Евгений Донских — 2007; 2019—2021
 Алексей Ляпичев — 2009—2018
 Валерий Равдин — 2019—2020
 Владимир Костур — 2019—
 Халед Юсуф — 2021—
 Станислав Агафонов — 2021

Команды 
Начиная с 2003 года, в Премьер-лиге сыграло 333 команды. В данном списке команды представлены в порядке выхода на сцену Премьер-лиги:

Статистика

По странам 
На данный момент в Премьер-лиге сыграли команды из тринадцати стран (включая Абхазию). Одна команда представляла Россию и Украину (Сборная Луганска и Таганрога) и ещё одна («Голос Азии») представляла сразу три страны — Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. В качестве украинских засчитаны и четыре команды из Луганской и Донецкой областей, игравшие в Премьер-лиге после 2014 года.

Из двадцати чемпионов Премьер-лиги, только две — нероссийские команды: «Минское море» и Сборная Грузии.

Самые успешные команды каждой страны:

 Россия: «МаксимуМ» — дважды чемпионы
 Украина: «Дизель»; «Ровеньки» — финалисты
 Беларусь: «Минское море» — чемпионы
 Абхазия: «Нарты из Абхазии» — финалисты
 Грузия: Сборная Грузии — чемпионы
 Армения: «Арарат» — четвертьфиналисты
 Азербайджан: Сборная Баку — полуфиналисты
 Казахстан: КБТУ — полуфиналисты
 Узбекистан: «Классные пацаны» — участники 1/8-й финала
 Таджикистан: «Голос Азии» — участники 1/8-й финала
 Кыргызстан: «Сборная Тамашоу» — четвертьфиналисты
 Латвия: «Рижские готы» — финалисты
 Финляндия: «Горячие финские парни» — участники отборочной игры

По городам 
На данный момент в Премьер-лиге были представлены 123 города, три посёлка и одна станица.

4 раза чемпионом Премьер-лиги была Москва: «Мегаполис», «Станция Спортивная», «Парапапарам», Сборная МФЮА; 2 раза — Томск: оба раза «МаксимуМ», Иркутск — ИГУ и «Буряты», и Улан-Удэ — «Хара Морин» и «Буряты».

По командам 
Больше всего сезонов в Премьер-лиге — 4 — сыграла команда «Территория ИГРЫ».

См. также 
 КВН
 Высшая лига КВН

Примечания

Ссылки 
 Премьер-лига КВН на сайте АМиК
 Архив игр Премьер-Лиги КВН .

 
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи Первого канала
Мероприятия, регулярно проводимые с 2003 года
Телепередачи, закрытые в 2020 году